une importante famille de comédiens et danseurs des  et s :
 Charles Botot Dangeville (1665-1743), danseur puis acteur de la Comédie-Française
 Antoine-François Botot Dangeville (1689-1767), frère du précédent, danseur de l'Académie royale de musique et maître de ballet de la Comédie-Française
 Catherine Dangeville (1685-1772), épouse du précédent, actrice de la Comédie-Française
 Étienne Botot Dangeville (1710-1787), acteur de la Comédie-Française
 Marie-Anne Botot Dangeville (1714-1797), fille des précédents, actrice de la Comédie-Française
 François Botot Dangeville (17?-1754), acteur de la Comédie-Française et des cours d'Allemagne.
Roger Dangeville (1925-2006), traducteur de Marx

Homonymie de patronyme